Brienne ist der Name folgender Orte und Kantone in Frankreich:
 Brienne (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire
 Brienne-sur-Aisne im Département Ardennes
 Brienne-la-Vieille im Département Aube
 Brienne-le-Château im Département Aube
 Kanton Brienne-le-Château im Département Aube

Brienne ist der Name
 eines Nebenflusses – Brienne (Fluss) – des Aveyron.
 eines französischen Adelsgeschlechts, siehe Brienne (Adelsgeschlecht)

Brienne ist der Name folgender Personen:

 Étienne Charles de Loménie de Brienne (1727–1794), französischer Politiker und Kleriker
 Hubert de Brienne, Comte de Conflans (1690–1777), französischer Vizeadmiral
 Johann von Brienne (* um 1169/74; † 1237), König von Jerusalem
 Maria von Brienne (1225–1275), lateinische Kaiserin von Konstantinopel